

Geografia 
Donato – comune italiano della provincia di Biella

Persone 
Donato di Case Nere (III-IV secolo) – vescovo eretico che diede vita al Donatismo
Donato di Eurea (IV secolo) – vescovo greco
Donato (IV secolo) – grammatico latino conosciuto anche come Aelius Donatus
Donato d'Arezzo (IV secolo) – vescovo italiano
Donato (IV-V secolo) – sovrano unno
Tiberio Claudio Donato (IV-V secolo) – autore delle Interpretationes Vergilianae
Donato di Besançon (VII secolo) – vescovo francese
Donato di Grado (VII-VIII secolo) – vescovo italiano
Donato di Fiesole detto anche Donato di Scozia o di Irlanda (VIII-IX secolo) – vescovo irlandese
Donato (XIV secolo) – pittore veneziano
Donato Veneziano (XV secolo) – pittore veneziano
Donato Gama da Silva – calciatore brasiliano chiamato semplicemente Donato
Donato – nome d'arte di Umberto Bossi, durante la sua breve carriera come cantante
David Donato – cantante statunitense

Altro 
 Donato – nome proprio di persona maschile
 Donato – cognome italiano

Pagine correlate 

Donati (disambigua)
San Donato